VFS steht für:
 Vertical Flight Society, Hubschrauberorganisation
 Vertikal Formation Skydiving, eine Disziplin im Fallschirm-Formationsspringen, siehe Formationsspringen #Varianten
 Virtual File System (Virtuelles Dateisystem), eine Abstraktionsschicht oberhalb konkreter Dateisysteme
 Visual FlagShip, eine Entwicklungsumgebung der Programmiersprache FlagShip

VfS steht für:
 Verein für Socialpolitik, eine deutschsprachige ökonomische Vereinigung
 Verein für Sprachpflege, ein Sprachverein
 Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland, siehe Bundesverwaltungsamt#Aufgaben

Abkürzung